Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2004 () проходил с 20 по 28 марта 2004 в городе Труа-Ривьер (провинция Квебек, Канада) на арене Colisée de Trois-Rivières одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (4-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную Южной Кореи.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную США.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация 

 В 2005 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2005.

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 В 2005 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2005.

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 2004 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Квебеке
Чемпионаты мира в Канаде